Öppna din dörr () — песня Томми Нильссона, добравшаяся до второго места в Швеции и десятого в Норвегии. Песня оставалась в английском чарте 24 недели в период с 18 июня по 26 ноября 1994 года, и несколько раз занимала лидирующую позицию. Она завоевала титул «Песня Года» на шведском конкурсе «Super 1994».

Музыка и текст были написаны Томми Нильссоном в течение двух периодов его карьеры — музыку в начале 1980-х годов, а текст в 1994 году. Для записи песни соло на электрогитаре играли Стаффан Астнер и Ларс Энглунд. Сингл вошёл в альбом «Избранное на шведском» 2006 года, также там присутствовал сингл «Когда рождается любовь», выпущенный 26 апреля 2006 года.

Дэнни Сауседо записал сингл позднее, в 2006 году. Песня дошла до 24 места в шведском общенациональном чарте.

Сингл в чартах

Томми Нильссон

Дэнни Сауседо

Примечания

Ссылки 

 Текст песни «Öppna din dörr»

Синглы по алфавиту
Синглы 1994 года
Песни Швеции